Un abri est un lieu, une construction ou un dispositif destiné à protéger quelque chose ou quelqu'un.

Abri peut désigner :
 abri, une structure architecturale de base ou un bâtiment qui offre une protection contre l'environnement local ;
 abri, dans le domaine maritime, un lieu de refuge.

Voir aussi 
 Abri-bus ou Abribus, un élément de mobilier urbain permettant de protéger les usagers attendant l'autobus des intempéries
 Abri de jardin, une construction légère de type mobilière faisant office de débarras extérieur
 Abri bois, une construction légère pour le stockage extérieur de bûches et bois de chauffage
 abri-cavalier, une construction destinée à protéger cavaliers et chevaux en cas d'orage
 Abri commercial, une construction pérenne ou temporaire qui permet de mettre en valeur des produits ou des messages publicitaires et/ou protéger une zone de chalandise
 Abri sous roche, en géologie, une cavité peu profonde s'enfonçant dans une paroi rocheuse.
 Dans le domaine militaire
 Abri anti-aérien, un lieu destiné à protéger ses occupants des raids aériens
 Abri anti-atomique, un lieu destiné à protéger ses occupants des effets thermiques et mécaniques d'une explosion nucléaire
 En météorologie
 Abri Stevenson, un boîtier utilisé pour protéger les instruments de mesure
 Abri aérologique, l'espace protégé des courants perturbés grâce à une cellule anticyclonique
 En préhistoire
 Abri, un site naturel utilisé par l'homme à des fins de résidence et/ou de protection
 Abri de Cro-Magnon, un site préhistorique situé en Dordogne (France)
 Abri du Poisson, une grotte ornée située dans le même département

Sigle 
ABRI peut désigner :
 Acinetobacter baumanii résistant à l'imipénème, une bactérie responsable d'infections nosocomiales.